567 км, 567-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 567 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Московской железной дороги в Смоленской области, Кардымовский район. Код 170413.
 567 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Мордовия). Код 641078.